Tomasz Marcjan Grabowski (zm. 1771) – generał lejtnant wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Tomasz Grabowski (1787–1840) – senator-kasztelan Królestwa Kongresowego, dyrektor generalny Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego